Ромен може бити:

 , река у Украјини
 Ромен, бивши назив за Ромни, град у Украјини